Rhys Webb (1983-), musicien rock anglais ;
 Rhys Webb (1988-), joueur gallois de rugby à XV.